Ольмедо-де-Камасес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 90,54 км². Население — 134 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки